Miejscowości w USA:
 Wellsburg – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Grundy
 Wellsburg – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
 Wellsburg – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Brooke